Оппониц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Амштеттен. . Официальный код — 30524.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Форстер (OA) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии